HRD est un sigle qui peut désigner :
 , une section du Laboratoire océanographique et météorologique de l'Atlantique, à Miami, en Floride, aux États-Unis ;
 , la plus grande collection documentaire sur George Frideric Handel (1685-1759) et son époque ;
 Hard Rectangular Drive, un dispositif de stockage informatique.

HRD est un code qui peut désigner :
 HRD, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell ;
 dinar croate, l'unité monétaire de la Croatie du  au , selon la norme ISO 4217.

Code